Osiedle Mickiewicza w Białymstoku
 Osiedle Mickiewicza w Lublinie
 Osiedle im. Adama Mickiewicza w Mikołowie
 Osiedle Mickiewicza w Ożarowie Mazowieckim
 Osiedle Mickiewicza w Piotrkowie Trybunalskim
 Osiedle Mickiewicza w Płocku
 Osiedle Mickiewicza w Rudzie Śląskiej
 Osiedle Mickiewicza w Skierniewicach
 Osiedle Mickiewicza w Sopocie

Zobacz też 
 Wzgórze Mickiewicza – dzielnica Gdańska

Mickiewicza